Pancéřníček je český rodový název pro několik druhů pancéřníčkovitých ryb:
 Aspidoras
 Brochis
 Callichthys
 Corydoras – pancéřníček
 Corydoras aeneus – pancéřníček zelený
 Corydoras julii – pancéřníček Juliův
 Corydoras paleatus – pancéřníček skvrnitý
 Corydoras panda – pancéřníček panda
 Corydoras splendens – pancéřníček smaragdový
 Corydoras sterbai – pancéřníček Sterbův
 Corydoras trilineatus – pancéřníček leopardí
 Hoplosternum
  Hoplosternum punctatum – pancéřníček tečkovaný
 Lepthoplosternum
 Megalechis
 Megalechis thoracata – pancéřníček kropenatý
 Scleromystax